Sabina kan avse:

 Sabina (namn) – ett kvinnonamn med latinskt ursprung och ett urval av personer med namnet
 Sabina (visfigur) – en återkommande kvinnogestalt i Stefan Sundströms låttexter
 Sabina (roman) – en romansvit i sex delar av Vibeke Olsson
 Sabina (växter) – ett släkte av cypressväxter
 Sabina (djur) – ett släkte ringmaskar med endast en art
 Sabina – en historisk region i centrala Italien, se Sabinum
 Sabiner – en forntida folkgrupp i Italien
 Sabina-Poggio Mirteto – ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan
 Santa Sabina – en fornkristen basilika på Aventinen i Rom
 Vilhelm av Sabina – en kardinalbiskop och påvlig legat i Baltikum och södra Östersjöområdet 1224

Geografi

Tjeckien 

 Šabina, ort, Karlovy Vary,

USA 

 Sabina, Ohio, ort, Ohio, Clinton County,

Se även
 Wallace Clement Sabine (1868–1919) – en amerikansk fysiker